

Видне — місто, центр міського округу, Московська область
 Видне — село, Вяземський район, Хабаровський край

Видне — село, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Видне — село, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Видне — селище, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район